Davatz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Davatz (* 1944), Schweizer Fotografin
 Thomas Davatz (1815–1888), Schweizer Lehrer, Auswanderer nach Brasilien